Umbrărești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Umbrărești (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Umbrărești (Târgu Bujor), Dorf im Kreis Galați
 Umbrărești-Deal, Dorf im Kreis Galați